Китайгород — топоним, имеет следующие значения:

Украина 
Винницкая область
 Китайгород — село, Ильинецкий район.
 Китайгород — село, Тростянецкий район.
Днепропетровская область
 Китайгород — село, Царичанский район.
Кировоградская область
 Китайгород — село, Кропивницкий район.
Хмельницкая область
 Китайгород — село, Каменец-Подольский район.

См. также